Korçë kan syfta på följande platser i Albanien:

 Korça, prefekturhuvudort, Korçë prefektur,  
 Bashkia e Korçës, kommun, Korçë prefektur, 
 Korçë distrikt, distrikt, Korçë prefektur, 
 Korçë prefektur, prefektur, 

Robotskapade Albanienförgreningar